Jacek Górski (ur. 1962) – archeolog i muzealnik
 Jacek Górski (ur. 1965) – opozycjonista i działacz społeczny